Schnäpper ist die Bezeichnung für:

 eine Familie in der Ordnung der Sperlingsvögel: Schnäpper
 den Kugelschnäpper, eine leichte Armbrust: Balester
 einen Verschluss in Schmuckstücken oder Karabinerhaken
 das Schnappschloss (Steinschloss) alter Feuerwaffen
 eine Verschlussmechanik für Möbeltüren: Kugelschnäpper, Magnetschnäpper, Druckmagnetschnäpper, Federschnäpper etc.
 ein Mofa oder kleines Moped in der Schweiz

Siehe auch: Schnepper